Мария Луиза може да се отнася за:

Хора 
 Мария-Луиза Савойска (1688 – 1714) – испанска кралица, съпруга на крал Филип V Испански;
 Мария Луиза Австрийска (1791 – 1847) – австрийска ерцхерцогиня и френска императрица, съпруга на император Наполеон Бонапарт;
 Мария-Луиза Бурбон-Пармска (1870 – 1899) – българска княгиня, съпруга на княз Фердинанд;
 Мария Луиза Българска (р. 1933) – българска княгиня, дъщеря на цар Борис III.

Транспорт 
 Мария Луиза – булевард във Варна, наречен на Мария-Луиза Бурбон-Пармска;
 Княгиня Мария-Луиза, централен булевард в Пловдив, наречен на Мария-Луиза Бурбон-Пармска;
 Княгиня Мария-Луиза – централен булевард в София, наречен на Мария-Луиза Бурбон-Пармска;
 Княгиня Мария-Луиза – български граждански параход;
 Княгиня Мария Луиза – станция от Втори метродиаметър на Софийското метро.

Други 
 Мария Луиза – старото име на село Бенковски, област Добрич;
 Държавна девическата гимназия „Мария-Луиза“ – закрито училище във Варна.